Nederlanders in de Formule 1 geeft een overzicht van Nederlanders die actief zijn geweest in de Formule 1, officieel het FIA Formula One World Championship, de hoogste klasse in de autosport, zoals bepaald door de FIA.

Onderstaand overzicht geeft alleen coureurs en aantallen races weer die in het desbetreffende jaar minimaal aan een Grand Prix-race hebben deelgenomen. Races zonder deelname aan de daadwerkelijke race zijn niet meegeteld.

Nederlandse coureurs per jaar

Meeste grand prixs

Meeste WK-punten 
Noot: puntenstand is bijgewerkt t/m einde seizoen 2022.